Harambee (samenkomst), de Keniaanse traditie van samenkomst, ook het nationale motto van dat land;
Harambee (volleybalvereniging), een volleybalvereniging uit Enschede.